Santa Fe Depot, Santa Fe Passenger Depot of variaties daarop kunnen verwijzen naar verschillende spoorwegstations die ooit door de Atchison, Topeka and Santa Fe Railway uitgebaat werden, waaronder:
 Santa Fe Depot (San Bernardino), een spoorwegstation in San Bernardino (Californië)
 Santa Fe Depot (San Diego), ook Union Station, een spoorwegstation in San Diego (Californië)
 Santa Fe Freight Depot, een voormalig spoorwegstation (nu een universiteitsgebouw) in Los Angeles (Californië)
 Santa Fe Passenger Depot (Fresno), een spoorwegstation in Fresno (Californië)